Дуглас Петрович Кавтелашвили (20 июня 1947, Хашури — 24 февраля 2019, Кутаиси) — советский грузинский футболист и регбист, позже футбольный и регбийный тренер. Известен по играм за регбийные клубы «Динамо» (Кутаиси) и «Локомотив» (Тбилиси); тренировал регбийные клубы «Торпедо» и «Айя» Кутаиси, а также сборные СССР и Грузии. Заслуженный тренер Грузии (футбол и регби).

Биография 
Окончил среднюю школу Кутаиси, увлекался игрой в футбол за команду «Торпедо» из Кутаиси. Выступал за кутаисскую команду мастеров «Динамо», тбилисский «Локомотив» и нальчикский «Университет» на позиции восьмого, являлся бьющим, что считалось необычным для игрока 3-й линии. Был капитаном и играющим тренером кутаисского «Динамо»; как игрок и капитан пользовался огромным авторитетом. По словам корреспондента «Советского спорта» Г. Ларчикова, был мужественным во всех отношениях: однажды, столкнувшись возле загородной базы «Торпедо» с ядовитой змеей, спокойно её обезвредил. Нападающий кутаисского «Торпедо» Александр Квернадзе даже предсказал, что такой игрок сможет руководить и футбольной командой. Также играл за ветеранскую команду ДСК.

После игровой карьеры Кавтелашвили был тренером по воспитательной работе и начальником кутаисской футбольной команды «Торпедо», которая под руководством Кавтелашвили вышла в Высшую лигу СССР. В 1986—1995 годах тренировал кутаисскую команду «Айя» (она же «Строитель», она же «Мшенебели»), в составе которой выиграл три чемпионства СССР и два Кубка СССР с 1987 по 1990 годы (в эти годы был оформлен «золотой дубль»); в 1990, 1991 и 1995 годах становился чемпионом Грузии. Начальник сборных СССР по регби в 1988—1990 годах. В 1994—1995 годах — главный тренер сборной Грузии, который заложил основу для успешных выступлений в 2000-е и 2010-е годы. Позже — тренер-консультант сборной России, наставник московского «Спартака» («Спартак-ГМ») и «Новокузнецка». До конца жизни был президентом клуба «Баграти».

Сын — Георгий Виноградов, регбист и игрок в регбилиг; известен по играм за сборную России по регбилиг и за клуб «Слава-ШВСМ»; аспирант Всероссийского научно-исследовательского института документоведения и архивного дела.

Мнения 
 Юза Кацитадзе, спортивный журналист:

Дуглас Кавтелашвили — это колорит Кутаиси, это человек с феноменальным талантом, он внес огромный вклад в развитие грузинского спорта, его имя золотыми буквами войдет в историю регби. Он был не только гениальным тренером, но и прекрасным организатором, внимательным человеком, его уважали и ценили во многих странах. В конце 1980-х годов он несколько лет был членом тренерского штаба сборной СССР по регби: это не случайно, он был признанным и авторитетным специалистом. Под его руководством сборная Грузии в 1994—1995 годах добилась очень хороших результатов. Думаю, что имя Дугласа будет увековечено в Грузии как прекрасного тренера по регби, как отличного организатора в сфере футбола. Кстати, Дуглас — единственный специалист, который удостоен звания «Заслуженный тренер Грузии» как в регби, так и в футболе.

 Дито Тедошвили, игрок клубов «Айя» и «Гелати», тренер ряда датских клубов:

Дуглас Кавтелашвили был не только тренером, он прививал нам тогда понятия справедливости, человеческой дружбы, взаимопомощи, внимания. Это был великий тренер и педагог, он навсегда останется в памяти спортсменов и поклонников спорта.

Примечания 

Регбисты СССР
Регбийные тренеры СССР
Регбийные тренеры Грузии
Игроки РК «Динамо» Кутаиси
Игроки ФК «Торпедо» Кутаиси
Игроки РК «Локомотив» Тбилиси
Тренеры РК «Айя»
Тренеры РК «Металлург»
Тренеры РК «Спартак» Москва
Заслуженные тренеры Грузинской ССР
Тренеры сборной Грузии по регби